Нейлисов — фамилия.

Известные носители:

 Нейлисов, Иван Фемистоклович (1830—1880) — русский пианист, придворный музыкант; профессор Санкт-Петербургской консерватории.
 Нейлисов, Константин Фемистоклович (1828—1887) — российский филолог, педагог и переводчик.

Примечания